«Самсо́н и Дали́ла» — картина фламандского художника Питера Пауля Рубенса, написанная около 1609 года.

Описание 
На картине запечатлён библейский эпизод, в котором Самсон засыпает на коленях у Далилы. Подвиги Самсона описаны в библейской Книге Судей (гл. 13-16). Он происходил из колена Дана, наиболее страдавшего от порабощения филистимлян. Самсон вырос среди рабского унижения своего народа и решил отомстить поработителям, чего и достиг, совершив множество избиений филистимлян. Будучи посвящёным Богу в качестве назорея, он носил длинные волосы, служившие источником его необычайного могущества. Самсон поддался страсти к коварной филистимлянке Далиле (в русской традиции Далида), обещавшей филистимлянским правителям за вознаграждение выведать, в чём сила Самсона. После трёх неудачных попыток ей удалось узнать секрет его силы.  Утративший свою силу Самсон был захвачен филистимлянами, ослеплён, закован в цепи и брошен в темницу.

Рубенс использует библейских героев как исторических персонажей, не придавая им религиозного смысла. Основная сцена картины состоит из четырёх ярко освещённых лиц. Мускулистый Самсон уснул на коленях у Далилы, которая смотрит, как пришедший филистимлянин обрезает ему волосы — источник силы Самсона. Четвёртое действующее лицо — старуха-сводница, отсутствующая в библейском тексте. Рубенс перенёс место действия в бордель. Красное платье Далилы символизирует страсть и последующие кровавые события. Помимо изображения основного эпизода, Рубенс намекает на то, что должно произойти с Самсоном дальше. Так, в дверях видны солдаты с орудиями для ослепления.

В нише на заднем плане видна статуя римской богини любви Венеры с Купидоном, наклон головы которой повторяет позу Далилы.

История и вопрос о подлинности 
Картина была написана по заказу бургомистра Антверпена, а после его смерти пропала. Её вновь нашли лишь в 1929 году. В 1980 году произведение купила Лондонская национальная галерея, заплатив одну из крупнейших на тот момент сумм, уплаченных за картину. Однако на протяжении долгого времени по разным причинам принадлежность вновь найденного в XX веке полотна кисти Рубенса по разным причинам находится под сомнением.

Библейские сюжеты у Рубенса

Примечания

Источники

Ссылки 
 

Картины Питера Пауля Рубенса
Картины из собраний Лондонской национальной галереи
Картины по сюжетам Ветхого Завета
Самсон
Картины с обнажёнными женщинами